Бескры́лые - не имеющие крыльев, может означать:

 Бескрылые насекомые.
 Бескрылые птицы — Кивиобразные (Apterygiformes).